Griechenland gilt als Geburtsland der antiken und modernen Olympischen Spiele, die ab 1896 als Nachfolge der nur auf Griechenland beschränkten Olympien abgehalten wurden. Zahlreiche olympische Riten haben ihren Ursprung in dem Land, darunter die olympische Hymne. Zu allen Olympischen Spielen wurden Sportler entsandt (neben Griechenland auch Australien, Frankreich und das Vereinigte Königreich). Das Nationale Olympische Komitee ist die Elliniki Olympiaki Epitropi.

Austragungen 
 Athen 1896 (Sommerspiele)
 Olympischen Zwischenspiele 1906 (Sommerspiele), bisher nicht offiziell anerkannt.
 Athen 2004 (Sommerspiele)

Medaillengewinner

Liste der Goldmedaillengewinner

Männer

Frauen

Siehe auch 
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus Griechenland
 :Kategorie:Olympiateilnehmer (Griechenland)
 Olympische Sommerspiele 1896
 Olympische Sommerspiele 2004
 Olympische Zwischenspiele 1906

Weblinks 

 
 International Olympic Committee

Geschichte
Griechenland